Mary (pel·lícula), pel·lícula germano-britànica dirigida per Alfred Hitchcock estrenada el 1931 
 Mary (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Mary (Turkmenistan), ciutat de Turkmenistan, capital de la província de Mary 
 Mary-sur-Marne, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Província de Mary, província del Turkmenistan